

Profissões 
 Comentarista, num meio de comunicação
 Psicanalista, profissional da Psicanálise
 Analista administrativo, profissional da Administração Pública brasileira
 Analista clínico, profissional de Farmácia
 Analista de Comércio Exterior, profissional da Administração Pública brasileira
 Analista de finanças e controle, profissional da Administração Pública brasileira
 Analista de planejamento e orçamento, profissional da Administração Pública brasileira
 Analista de negócios, profissional da Administração de Empresas
 Análise de requerimento de software, profissional da Engenharia de Software
 Analista de sistemas, profissional da Engenharia de sistemas
 Analista de suporte, profissional da Tecnologia da Informação
 Analista financeiro, profissional de Finanças
 Analista musical, profissional de Música
 Analista químico, profissional da Química

Outros 
 Analista (canção de Kelly Key), single da cantora Kelly Key
 O Analista, periódico brasileiro extinto
 O Analista de Bagé, personagem do escritor Luis Fernando Veríssimo
 O Analista de Taras Deliciosas, filme pornográfico brasileiro

Desambiguação